Керегей, Кёрегей () — топоним в России якутского происхождения.

 Керегей — река, Красноярский край, координаты 69°56’с. ш. 100°51’в. д..
 Керегей — озеро, в левобережье р. Бестях, Республика Саха (Якутия), координаты 61°31’с. ш. 128°27’в. д..
 Керегей — река, правый приток р. Тарынг-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 62°49’с. ш. 125°04’в. д..
 Керегей — река, левый приток р. Бестях, Республика Саха (Якутия), координаты 61°28’с. ш. 128°28’в. д..

Примечания